Henry Wells (1805-1878) – imprenditore statunitense
Henry H. Wells (1823-1900) – politico statunitense
Henry Wells (1891-1967) – sportivo britannico
Henry Wells (1898-1973) – militare australiano
Henry Wells (1906-) – trombonista jazz, cantante e bandleader statunitense, fratello di Dicky Wells
Henry Wells (1914-2007) – saggista e docente statunitense